Stour es el nombre de varios ríos de Inglaterra:
 Río Stour (Dorset)
 Río Stour (Kent)
 Río Stour (Suffolk) y sus afluentes:
 Río East Stour
 Río Upper Great Stour
 Río Gran Stour
 Río Little Stour
 Río Stour (Warwickshire)
 Río Stour (Worcestershire)